

Меркіш-Лух — громада, розташована в землі Бранденбург. Входить до складу району Гафельланд.

Лух — смт в Лухському районі Івановської області.
 Лух — річка в Івановській та Владимирській областях.